Oscar Antônio Schneider (Joinville, 12 de setembro de 1864 - São Paulo, 13 de março de 1916) foi um político brasileiro.

Foi superintendente municipal de Joinville, cargo atualmente correspondente a prefeito municipal, entre 1907 e 1910.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville